Ву́лиця Пржева́льського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Запоріжжя.

 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Пржевальського — вулиця в місті Ужгород.

Колишні назви:
 Вулиця Пржевальського — колишня назва вулиці Теофіла Бедрія в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Пржевальського — колишня назва вулиці Рожева у місті Кам'янське.
 Вулиця Пржевальського — колишня назва вулиці Тильної у місті Луцьк.
 Вулиця Пржевальського — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Ніжин.
 Вулиця Пржевальського — колишня назва вулиці Джохара Дудаєва в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей